Port lotniczy Antwerpia
 Agencja Nieruchomości Rolnych